Bernice Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:

 Bernice Lake (Alaska)
 Bernice Lake (Kalifornien)
 Bernice Lake (Washington)

in Kanada:

 Bernice Lake (Kanada)